Шамурин — фамилия; имеет женскую форму Шамурина.
 Шамурин, Евгений Иванович (1889—1962) — советский литературовед и книговед.
 Шамурин, Юрий Иванович (1888—1918) — русский искусствовед и историк.